Douradina (Mato Grosso do Sul)
 Douradina (Paraná)